Михаи́л Новосе́льцев:
 Новосельцев, Михаил Георгиевич (1921—2003) — генерал-майор, Герой Советского Союза.
 Новосельцев, Михаил Григорьевич (1923—1990) — полный кавалер ордена Славы.
 Новосельцев, Михаил Иванович (1900—1967) — Герой Советского Союза.